Airwaves est une marque de chewing-gum appartenant à l'entreprise Wrigley et créée en 2001.
Comme tous les chewing-gums contenant du sorbitol, les chewing-gums Airwaves ont des effets laxatifs en cas de consommation excessive.

Notes et références 

Wrigley
Marque de confiserie
Gomme à mâcher